Симео́новская улица:

 Симеоновская улица — улица в Твери.
 Симеоновская улица — прежнее (до 1919 года) название улицы Тверитина в Екатеринбурге.
 Симеоновская улица — прежнее (до 1923 года) название улицы Белинского в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Семёновская улица